Dark House ist der Titel folgender Filme:

 Dark House (2009), US-amerikanischer Film von Darin Scott 
 Dark House, Alternativtitel von Darkroom – Das Folterzimmer!, US-amerikanischer Film von Britt Napier 
 Dark House, Alternativtitel von Haunted (Film), US-amerikanischer Film von Victor Salva (2014) 
 Dark House (2017), US-amerikanischer Film von Sheffield Leithart 

Siehe auch:
 The Old Dark House